Сезон 2011—2012 является 120-м в истории футбольного клуба «Ливерпуль» и охватывает период с 1 июля 2011 по 30 июня 2012 года. Сезон стал 50-м подряд для клуба в высшем дивизионе чемпионата Англии и 21-м, считая с последней на тот момент победы самого титулованного клуба Англии в этом турнире.

В предыдущем сезоне, «Ливерпуль» не смог квалифицироваться в еврокубки, впервые с 2000 года. Несмотря на провальный сезон в чемпионате, клуб выиграла 8-й рекордный раз Кубок Лиги и тем самым 1-й трофей с августа 2006 года. Также дошёл до финала Кубка Англии. Благодаря победе в Кубке Лиги, клуб автоматически попал в Лигу Европы на следующий сезон, и вернулся в Еврокубки спустя год. Однако, в чемпионате команда финишировала лишь на 8-м месте, впервые с 1994 года. За неудовлетворительные результаты в чемпионате, Кенни Далглиш был от отправлен в отставку 16 мая 2012.

Обзор сезона

Межсезонье 
Межсезонье для «Ливерпуля» стало 1-м после возвращения Кенни Далглиша на пост главного тренера. В трансферное окно курс сразу был взят на британизацию и омоложение состава. Итог этого — подписание Хендерсона, Даунинга, Адама. По ходу предыдущих сезонов у «Красных» возникла проблема на левом фланге защиты, которую закрыл Хосе Энрике, пришедший из Ньюкасла. Самым ценным приобретением стало подписание на флажке трансферного окна 31 августа 2011 Крейга Беллами, пришедшего из Манчестер Сити на правах свободного агента, то есть абсолютно бесплатно.

Трансферы

Пришли

В первую команду

В Резервы и Академию

Ушли

Из первой команды 

Общие расходы:  £ 55,7 млн 
Общие доходы:  £ 22,96 млн 
Общая прибыль:  £ 32,74 млн

Из Резервов и Академии

Тренерский штаб

Игроки

Стартовый состав 

Матчи, начатые в старте (только АПЛ)
Расстановка 4-2-3-1

Турнирное положение

Матчи

Товарищеские

Чемпионат Англии по футболу

Кубок Лиги

Кубок Англии

Статистика состава

Бомбардиры

Ассистенты 

 ''** покинул клуб походу сезона

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2011/12 на официальном сайте клуба
 Сезон 2011/12 на LFC History
 Сезон «Ливерпуля» 2011/12 на ESPN
 liverpoolfc.ru — русскоязычный сайт болельщиков «Ливерпуля»
 liverbird.ru — русскоязычный сайт болельщиков «Ливерпуля»

2011/2012
Ливерпуль